

9 км — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 9 км — селище, Рузаєвський район, Мордовія

9 км — зупинний пункт Донецької залізниці на лінії Ясинувата-Пасажирська — Нижньокринка
 9 км — зупинний пункт Донецької залізниці на лінії Торез — Софіно-Брідська
 9 км — зупинний пункт Одеської залізниці на лінії Одеса-Західна — Арциз
 9 км — зупинний пункт Південної залізниці на лінії Лохвиця — Гадяч
 9 км — зупинний пункт Південної залізниці на лінії Охтирка — Кириківка
 9 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці на лінії Чаплине — Бердянськ
 9 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці на лінії Запоріжжя II — Апостолове

Див. також 
 9 (значення)